Bremia kan syfta på:

 Bremia (svampsläkte)
 Bremia (insektssläkte)